La Cinglera de Sòria és una cinglera que es troba al municipi de Navès (Solsonès) al vessant esquerre del Cardener al sud de la presa del pantà de la Llosa del Cavall.

Referències 

Muntanyes de Navès
Cingleres del Solsonès